OTN (Open Trading Network) je kryptoměna a síť, která má v budoucnu sloužit jako decentralizovaná platforma pro obchodování s kryptoměnami. Na rozdíl od Bitcoinu a dalších kryptoměn zde nejsou tokeny těženy systémem Proof-of-work, potvrzováním plateb, ale jsou emitovány a přerozdělovány v závislosti na tom, kolik klient brokera IQ Option zaplatí na poplatcích při obchodování s kryptoměnami. Klient je tokeny také odměňován za použití peněženky OTN nebo za jejich držení v peněžence či v systému IQ Option. První emitování proběhlo 16. října 2017.

Historie 
S narůstajícím množstvím kryptoměn se čím dál intenzivněji objevuje problém jejich vzájemné směnitelnosti. Obvykle taková směna probíhá skrze třetí stranu, což ji činí nejen náchylnou k podvodu, ale i v rozporu s fundamentální myšlenkou decentralizace kryptoměn. O řešení tohoto problému usiluje projekt Open Trading Network (OTN), který vznikl pod hlavičkou OTN Foundation. Jeho cílem je vytvoření decentralizované platformy pro obchodování s kryptoměnami. Pomoci s nastartováním tohoto nákladného projektu pak má vlastní kryptoměna OTN, tzv. OTN tokeny, které jsou „první verzí“ OTN kryptoměny, a po spuštění sítě budou v poměru 1:1 vyměněny za OTN mince, klasickou kryptoměnu. 

Celý tento projekt vznikl ve spolupráci s brokerem IQ Option, který je pro těžbu tokenů zásadní. Nabízí jeden ze způsobů, jak tokeny získat, obchodem (velmi rizikovým) s kryptoměnami u tohoto brokera. Počet takto získaných tokenů se odvíjí od toho, kolik klient zaplatil za poplatky při obchodech za posledních 7 dní. Tokeny OTN byly poprvé emitovány 16. října 2017. Na trh jich vstoupilo celkem 350 tisíc a mezi sebe si je rozdělilo 29 765 klientů IQ Option. 

Kapitalizace OTN měla 4. června 2018 hodnotu 3 629 330 amerických dolarů při hodnotě 1,88 amerických dolarů za token a s 1 925 384 tokeny v oběhu.

Charakteristika OTN 
Kryptoměna OTN na rozdíl od Bitcoinu, Litecoinu a dalších podobných kryptoměn není těžena systémem Proof-of-work, potvrzováním plateb, ale je emitována a přerozdělována v závislosti na tom, kolik klient brokera IQ Option zaplatí na poplatcích při obchodování s kryptoměnami. Klient je s tokeny také odměňován za použití peněženky OTN nebo za jejich držení v peněžence či v systému IQ Option. 

První emitování proběhlo 16. října 2017, kdy se na trh dostalo 350 tisíc tokenů. Emitování má probíhat celkem 104 týdnů a rozdá se při něm 21 miliónů tokenů mezi obchodníky IQ Option. OTN Foundation plánuje vydat celkem 100 miliónů tokenů, přičemž jen 21 % z toho je určeno pro obchodníky na IQ Option. Zbytek si mezi sebe rozdělí držitelé peněženky (5 %), držitelé tokenů (16 %), akcionáři a tým OTN Foundation (28 %) nebo budoucí partneři OTN Foundation (30 %).

Jak získat OTN tokeny 
Možností jak získat OTN tokeny je hned několik: 

 Tokeny lze získat na krypto-burzách, např. na Livecoin.net. 
 Lze je získat obchodováním s kryptoměnami u brokera IQ Option. Při každém obchodu se tam platí poplatek a 50 % z něj se přeměňuje na OTN tokeny. Tento těžební potenciál však postupně klesá. Každý týden je navíc přerozdělen jen určitý počet tokenů, což při zvýšeném počtu obchodníků přináší další pokles. Celkově má být tímto způsobem přerozděleno za 104 týdnů 21 miliónů tokenů.
 Tokeny OTN lze také získat užíváním OTN peněženky na digitální měny. Mezi její uživatele je rozdělováno celkem 5 milionů tokenů. 
 Poslední způsob, kterým chce OTN motivovat uživatele k držení měny, aby nedocházelo k okamžitému prodeji na burze, je jednoduše držení této měny. Open Trading Network chce mezi roky 2018 a 2019 rozdělit každé čtvrtletí počínaje 1. lednem 2018 2 milionů tokenů mezi ty, kteří již nějaké tokeny vlastní. Rozdělená částka bude úměrná již drženému množství. Uživatelé musí držet tokeny v OTN peněžence nebo v systému QI Option. Těchto tokenů bude rozděleno celkem 16 miliónů. Tato výhoda se netýká tokenů vlastnící OTN Foundation.

Externí odkazy 

 OTN - Oficiální stránka
 White Paper

Související články 

 Proof-of-work
 kryptoměny
 Litecoin
 Bitcoin

Reference 

Kryptoměny